Distance puede referirse a:

 Distance, disco de Hikaru Utada.
 Distance, película de Hirokazu Koreeda.
 «Distance», canción de Christina Perri.